Nkpg kan syfta på:
 Vedertagen förkortning av staden Norrköping.
 Spånka NKPG – en svensk housegrupp från Norrköping
 BOYS NKPG – en supportergrupp för IFK Norrköping